Dit is een overzicht van de beste junioren schaatsers op de grote vierkamp mannen.

De leeftijdsgrens voor junioren is door de jaren nogal eens gewijzigd. Tegenwoordig is een schaatser junior als hij aan het begin van het seizoen (1 juli) jonger is dan 19 jaar.

Mannen (junioren) grote vierkamp

Mannen (junioren) grote vierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Mannen (junioren) grote vierkamp buitenbaan

Mannen (junioren) grote vierkamp laaglandbaan-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Schaatslijsten